Корякский — прилагательное, так или иначе относящееся к корякам, народу на Дальнем Востоке

 Корякский язык
 Корякский (вулкан) — Корякская сопка
 Корякский автономный округ
 Корякский заповедник
 Корякское нагорье

Фамилии 
Следующие восточнославянские фамилии не связаны с народом коряков, а с русским корнем коряк- (например, в словах коряка, корячиться):
 Корякин
 Корякин, Михаил Михайлович
 Коряков
 Коряков, Василий Николаевич